Корытница — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Корытница — деревня в Дятловском районе Гродненской области.
 Корытница — деревня в Вилейском районе Минской области.
 Корытница — деревня в Белыничском районе Могилёвской области.

Польша 
 Корытница — гмина Мазовецкого воеводства.

Россия 
 Корытница — деревня в Окуловском районе Новгородской области.

Украина 
 Корытница — село в Владимир-Волынском районе Волынской области.
 Корытница — село в Локачинском районе Волынской области.